Přezdívku Fred má více nositelů:

 Frederico Chaves Guedes (* 1983) – brazilský fotbalista (útočník)
 Frederico Rodrigues Santos (* 1993) – brazilský fotbalista (záložník)